Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej (w skrócie Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna, MOL, akronim angielski – IOL) – jedna z najnowszych (rozgrywana od 2003 roku) olimpiad przedmiotowych należących do grupy międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, podczas której rozgrywane są zarówno zawody indywidualne, jak i drużynowe.

Przedmiotem olimpiady jest lingwistyka deskryptywna, teoretyczna oraz matematyczna. Zadania są sformułowane w językach ojczystych uczestników i w tych językach mają także być rozwiązane. Pełne rozwiązanie obejmuje odpowiedź oraz jej uzasadnienie, podobnie jak przy rozwiązywaniu zadań matematycznych. Mimo że najważniejszą umiejętnością przydatną na tej olimpiadzie jest myślenie analityczne i dedukcja, i nie trzeba znać języków, których dotyczą zadania konkursowe, znajomość języka należącego do danej rodziny często jest pomocna.

Przebieg zawodów 
Indywidualna część zawodów obejmuje 5 zadań, na rozwiązanie których zawodnicy mają 6 godzin. Zadania dotykają najważniejszych zagadnień teoretycznej, matematycznej i stosowanej lingwistyki: fonetyki, morfologii, semantyki itd.

Od II MOL rozgrywany jest także turniej drużynowy. 4-osobowe drużyny z każdego państwa rozwiązują w czasie 3-4 godzin wyjątkowo trudne i czasochłonne zadanie lingwistyczne.

Miejsca organizacji olimpiady 

W 2020 roku z powodu pandemii choroby COVID-19 komitet organizacyjny olimpiady podjął decyzję o przesunięciu całego wydarzenia o rok.

Polscy medaliści olimpiady

Uczestnictwo według państw 

Rok, w którym dane państwo było gospodarzem MOL, oznaczono cieniowaniem.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona olimpiady 

Lingwistyki teoretycznej, matematycznej i stosowanej olimpiada
Konkursy językowe